Krzysztof Palczewski (ur. 1957) – polski biochemik, pracujący w USA
 Krzysztof Palczewski (ur. ?) – polski muzyk